Gordinești se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Gordinești - localitate centru de comună în raionul Edineț
 Gordinești - localitate centru de comună în raionul Rezina

Localități omonime din Republica Moldova